Немецкие подводные лодки
U-142 (1918)

U-142 (1940)